Elric est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Elric est un prénom masculin peu usité.

Elric est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Elric († 1200), ou Aldric, apparenté aux Carolingiens ; fêté le 6 février.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Elric est le prénom et la signature officielle dans le monde artistique du dessinateur de bandes dessinées, Elric Dufau-Harpignies. Il a notamment publié Harpignies chez Paquet et Witchazel et le sort du Wlouf ! chez Kramiek.

Personnages de fiction 
 Elric de Melniboné est le personnage principal du Cycle d'Elric, série de romans de Michael Moorcock. Il a notamment été adapté en :
 jeu de rôle, voir Elric (jeu de rôle) ;
 série de comics, voir Elric de Melniboné (comics).
 Edward et Alphonse Elric sont les personnages principaux du manga Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa.

Références